Sloophamer kan verwijzen naar
 Sloophamer (apparaat) - een apparaat voor de sloop van onroerend goed.
Sloophamer (telefilm) - Een Nederlandse telefilm uit 2003